Eye of the Needle (film), een Britse spionagefilm uit 1981 over de Tweede Wereldoorlog
 Eye of the Needle (roman), een roman van Ken Follet uit 1978
 Eye of the Needle (Star Trek), de zevende aflevering in het eerste seizoen van de televisieserie Star Trek: Voyager